Nedeljković bzw. Nedeljkovic ist der Familienname von:

 Aleksandar Nedeljković (* 1997), serbischer Volleyballspieler
 Alex Nedeljkovic (* 1996), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Bogoljub Nedeljković (1920–1986), jugoslawischer Politiker
 Dragan Nedeljković (1925–2015), jugoslawischer Slawist
 Dušan Nedeljković (1899–1984), jugoslawischer Philosoph und Sozialwissenschaftler
 Goran Nedeljković (* 1982), serbischer Ruderer

 Milorad Nedeljković (1883–1961), jugoslawischer Ökonom und Kollaborateur
 Nadežda Nedeljković (* 1967), serbische Biologin
 Radisav Nedeljković (1911–1996), jugoslawischer General und Politiker
 Saša Nedeljković (* 1969), serbischer Kulturwissenschaftler
 Slobodan Bata Nedeljković (1952–2020), serbischer Grafiker und Hochschullehrer
 Srećko Nedeljković (1923–2011), jugoslawischer und serbischer Schachspieler und Mediziner
 Verica Nedeljković (* 1929), jugoslawische Schachspielerin